La temporada 1969–70 fou l'edició número 39 de la segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Porters menys golejats

Promoció de descens 
Anada

Tornada

Desempat

Resultats finals 
 Campió: Real Gijón.
 Ascensos a Primera divisió: Real Gijón, Club Deportivo Málaga, RCD Espanyol.
 Descensos a Segona divisió: Deportivo de La Coruña, RCD Mallorca i Pontevedra CF.
 Ascensos a Segona divisió: UP Langreo, Racing de Santander, CD Logroñés, Vila-real CF, Hèrcules CF, Cádiz CF i CDC Moscardó.
 Descensos a Tercera divisió: Bilbao Atlético Club, Club Atlético Osasuna, Il·licità, Real Valladolid Deportivo, Reial Múrcia, Unión Deportiva Salamanca i Club Deportivo Ourense.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1969
Competicions futbolístiques del 1970